Existuje několik významů slova Redmond:
 Redmond (Washington) – město ve Washingtonu
 Redmond (Utah) – město v Utahu
 Redmond (Oregon) – město v Oregonu